Quezaltepeque (La Libertad), een gemeente in het department La Libertad in El Salvador
 San Salvador (vulkaan), ook bekend als Quetzaltepec, een vulkaan in El Salvador
 Quezaltepeque (Chiquimula), een gemeente in het departement Chiquimula in Guatemala
 Quezaltepeque (vulkaan), een vulkaanveld in Guatemala